Palacios Rubios (oder Palaciosrubios) kann sich beziehen auf:

 Juan López de Palacios Rubios (1450–1524), spanischer Jurist und Gesandter
 Requerimiento von Palacios Rubios
 Leyes de Toro („Gesetze von Toro“), siehe unter Toro (Spanien)
 Palaciosrubios, eine Stadt in der Provinz Salamanca (Spanien).
 Palacios Rubios (Ávila), ein Ort in der Gemeinde Nava de Arevalo in der Provinz Avila (Spanien).